Regierung Donew steht für folgende Regierungen in Bulgarien:
 Regierung Donew I, von 2022 bis 2023
 Regierung Donew II, von 2023